Zhdanov kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Zhdanov (ort i Armenien), Armavir,

Azerbajdzjan 

 Beylagan, distriktshuvudort, Bejläqan, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar